Dryanovo (en bulgare : Дряново) peut désigner :

 Dryanovo, ville bulgare chef lieu de la municipalité (obchtina) de Dryanovo, située dans la province (oblast) de Gabrovo ;
 Dryanovo, village bulgare de l'obchtina de Simeonovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
 Dryanovo, village bulgare de l'obchtina de Laki, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
 Dryanovo, village bulgare de l'obchtina de Toundja, situé dans l'oblast de Yambol ;
 , rivière bulgare, sous-affluent du Danube via la rivière Yantra ;
 Monastère de Dryanovo, monastère orthodoxe bulgare situé dans la vallée de la rivière Andaka.